Корнејан може да се односи на:

 Корнејан (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Корнејан (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс